15-й чемпионат мира по горнолыжному спорту прошёл с 2 по 9 февраля 1958 года в Бадгастайне, Австрия.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт Международной федерации лыжного спорта

1958